Das Dipolmoment ist ein Begriff aus den Naturwissenschaften Chemie und Physik und kann sich auf drei ähnliche Begriffe der Elektrostatik/-dynamik beziehen:

 Das elektrische Dipolmoment ist ein Maß für die räumliche Ladungstrennung, also die Stärke des Dipolcharakters (z. B. eines Moleküls).
 Das magnetische Dipolmoment gibt in gewisser Weise die gesamte von einem magnetischen Dipol erzeugte „Feldmenge“ an.
 Das Übergangsdipolmoment ist in der Spektroskopie ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms oder Moleküls elektromagnetische Strahlung zu absorbieren oder emittieren.